Das Nichirei International Ladies Championships 1992 war ein Damen-Tennisturnier in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1992 und fand vom 22. bis 27. September 1992 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1992
Tennisturnier in Kōtō